Franz Peyerl ist der Name folgender Personen:

* Franz Peyerl (Politiker, 1897) (1897–1967), österreichischer Politiker (SPÖ), Landesrat in Salzburg
 Franz Peyerl (Politiker, 1920) (1920–2011), österreichischer Politiker (SPÖ), Niederösterreichischer Landtagsabgeordneter